Lowrie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Allen Lowrie
 Donald C. Lowrie